Impact (englisch „Stoß“, „Wirkung“) steht für:

 Einschlag eines Himmelskörpers, siehe Impakt
 Impact (Kommunikationswissenschaft), Differenz an Informationsgehalt vor und nach der Informationsübermittlung
 Impact (Schriftart), Grotesk-Schriftart
 Impact (Album), Musikalbum von Velocity (1998)
 Impact Records, deutsches Musiklabel
 Impact Mueang Thong Thani, Messezentrum in Bangkok, Thailand
 Impact Automotive Technologies, ehemaliger polnischer Automobilhersteller

Filme:
 Impact (1949), US-amerikanischer Spielfilm
 Impact, Originaltitel von Der mysteriöse Passagier, Fernsehfilm (2002)
 Impact, Originaltitel von Last Impact – Der Einschlag, Fernsehfilm (2009)

Siehe auch:
 Deep Impact
 Impact Factor
 Impact Wrestling

Abkürzung